

Patronyme 

 Arnaud Landré (1962-2021), footballeur français 
 Boris Landré (né en 1984), joueur ivoirien de football
 Claude Landré (né en 1944), humoriste et animateur québécois
 Laurisa Landre (née en 1985), handballeuse internationale française
 Loïc Loval-Landré (né en 1981), footballeur français
 Pascal Landré, champion de France en force athlétique

Toponyme 

 Landré, commune du Burkina Faso